«Ситили́нк» — российская сеть магазинов, осуществляющая продажу компьютерной, цифровой и бытовой техники и позиционирующая себя как электронный дискаунтер. Полное наименование — ООО «Ситилинк». Штаб-квартира — в Москве.

В 2016 году «Ситилинк» вошёл в десятку самых дорогих компаний Рунета по версии российского Forbes с оценкой в 530 млн $.

История 
В 2007 году под брендом «Ситилинк» запущен розничный проект дистрибьютора компьютерной техники Merlion.

В ноябре 2008 года начал работу интернет-магазин компании, в декабре был открыт первый розничный магазин «Ситилинк» в Москве и началось открытие точек приёма и выдачи заказов «Ситилинк-мини» в различных районах Москвы и Московской области.

В 2010 году компания открыла магазины в других городах России: 18 сентября — в Санкт-Петербурге, 4 октября — в Нижнем Новгороде, позднее в Самаре, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Воронеже, Челябинске и других городах.

В 2012 году Студией Артемия Лебедева был создан новый логотип компании.

В 2015 году компания расширила зону доставки на всю территорию России и запустила колл-центр.

В 2019 году компания «Ситилинк» заняла седьмую позицию в рейтинге «20 самых дорогих компаний Рунета — 2019», опубликованном журналом Forbes. По оценкам экспертов стоимость компании в 2019 году составила 245 миллионов долларов.

В 2021 году компания запустила собственный «Ситилинк Журнал».

Руководство 
 С 2008 по 2014 год генеральный менеджер — Сергей Коваленко.
 В марте 2014 года генеральным менеджером назначен Михаил Славинский.
 С ноября 2022 года генеральным директором стал Александр Лозовский

Финансовые данные 
В 2020 году группа «Мерлион», в которую входит «Ситилинк», выручила 415 млрд р. (рост год к году — 34%). Оборот ООО «Ситилинк» — 116,5 млрд р., рост год к году — 46,2%.

Деятельность 
«Ситилинк» состоит из онлайн-магазина, розничных магазинов и пунктов выдачи товаров «Ситилинк-мини». Ассортимент компании составляет несколько десятков тысяч наименований товаров, а число посетителей сайта составляет — около 300 тысяч в сутки.

Награды 
 Второе место в «Топ-20 крупнейших онлайн-магазинов России» журнала Forbes.
 Первое место в рейтинге журнала «Секрет фирмы».
 Третье место в номинации «Лучший розничный продавец» рейтинга «iXBT Brand 2012 — Выбор читателей».
 Седьмое место в рейтинге «20 самых дорогих компаний Рунета — 2019» журнала Forbes.

Примечания

Ссылки 
 

Торговые сети
Торговые сети России
Компании розничной торговли России
Компании, основанные в 2007 году
Сети магазинов электроники и бытовой техники
Производители компьютеров России
Компании по алфавиту
Сайты по алфавиту